Парке Индустријал има више значења:

 Парке Индустријал (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Парке Индустријал (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику